Miejscowości w USA:
 Paint Rock – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Jackson
 Paint Rock – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Concho